Пурисима има више значења:

 Пурисима (Хименез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Пурисима (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Пурисима (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пурисима (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пурисима, Лос Каминантес (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пурисима (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пурисима (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику